Le nom Stockton peut désigner :

Aux  
 Stockton, ville du comté de San Joaquin, dans l'État de Californie ;
 Stockton, quartier de San Diego, en Californie ;
 Stockton, village du comté de Jo Daviess, en Illinois ;
 Stockton,  une ville du comté de Muscatine, en Iowa ;
 Stockton, siège du comté de Rooks, dans l'État du Kansas ;
 Stockton, ville dans le Minnesota ;
 Stockton, siège du comté de Cedar, dans l'État du Missouri ;
 Stockton, localité du comté de Hunterdon dans le New Jersey ;
 Stockton, localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Stockton, localité du comté de Tooele dans l'État de l'Utah.
 Stockton Springs, ville du  comté de Waldo, dans l'État du Maine

Au  
 Stockton-on-Tees, ville du comté de Durham, au nord-est de l'Angleterre.
 Stockton-on-the-Forest, village du Yorkshire du Nord.

En  
 Stockton, ville de Nouvelle-Galles du Sud.

En  
 Stockton : une ville ancienne du Nord-Ouest de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Personnalités 
 Robert Field Stockton (1795 – 1866), militaire américain ;
 Frank R. Stockton (1834-1902), écrivain américain ;
 Dick Stockton (1942), joueur de tennis ;
 John Stockton (1962), joueur de basket-ball ;
 David Stockton (1991-), joueur de basket-ball ;
 Philip Stockton, monteur son américain.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme